John Elwes est un nom pouvant désigner:

 (né en 1946), ténor et chanteur anglais
John Elwes (1714-1789), homme politique britannique

Voir aussi

Elwes, John